Primer Triunvirato puede referirse a:

 Primer Triunvirato romano, formado por Julio César, Marco Licinio Craso y Pompeyo, una alianza política extraoficial que dispuso de extraordinario poder sobre los asuntos romanos;
 Primer Triunvirato argentino, formado por el gobierno revolucionario en 1811, y compuesto por Feliciano Chiclana, Juan José Paso y Manuel de Sarratea;
 Primer Triunvirato de las Provincias Unidas de Centroamérica.